Il doppio del torneo di tennis S Tennis Masters Challenger 1996, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Pablo Albano e László Markovits che hanno battuto in finale Cristian Brandi e Filippo Messori 6-4, 6-1.

Teste di serie 

 Hendrik Jan Davids /  Fabrice Santoro (semifinali)
 Pablo Albano /  László Markovits (Campioni)

 Cristian Brandi /  Filippo Messori (finale)
 Jeff Belloli /  Trey Phillips (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

S Tennis Masters Challenger 1996